Hongje-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Hongje-dong, Gangneung, stadsdel, Gangwon, 
 Hongje-dong, Seoul, stadsdel,